L'édition  féminine 2017 du tournoi de tennis d'Eastbourne se déroule du  au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Karolína Plíšková remporte l'épreuve en simple, Chan Yung-jan et Martina Hingis celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Julia Görges, des Américaines Catherine Bellis et Coco Vandeweghe, de l'Australienne Samantha Stosur, de la Kazakhe Yaroslava Shvedova, de la Portoricaine Mónica Puig, de la Russe Daria Kasatkina, des Tchèques Petra Kvitová et Lucie Šafářová. Elles sont respectivement remplacées par Kristína Kučová, Lauren Davis, Sorana Cîrstea, Eugenie Bouchard, Catherine Bellis, Elise Mertens, Verónica Cepede Royg, Tsvetana Pironkova et Risa Ozaki.

Lauréates 
Karolína Plíšková remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Caroline Wozniacki.

En double, Chan Yung-jan et Martina Hingis remportent leur  ensemble en battant en finale la paire australienne Ashleigh Barty et Casey Dellacqua. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (ATP 2017)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2017
Tennis en juin 2017
Tennis en juillet 2017